8 janvier 1800 -  - 10 janvier 1800

Le  est le  jour de l'année 1800 du calendrier grégorien. Il s'agit d'un jeudi.

Évènements

Naissances

Décès 
 Jean-Étienne Vachier-Championnet, général français.

Notes et références